Флаг муниципального образования «Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город Вилючинск Камчатского края» Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 22 апреля 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6869.

Описание 
Описание первого флага Вилючинского городского округа, утверждённого 25 октября 2010 года решением Думы Вилючинского городского округа № 5/2-5, гласило:

Флаг города Вилючинска представляет собой прямоугольное полотнище лазоревого (голубого) цвета с изображением фигур герба города Вилючинска, расположенных в крыже: якорь, окружённый разомкнутым вверху лавровым венком, все сопровождено внизу двумя обнажёнными морскими кортиками накрест; все фигуры жёлтые. 

Отношение ширины флага города Вилючинска к его длине — 2:3. Отношение площади крыжа к площади флага города Вилючинска — 1:4. Отношение высоты фигур герба города Вилючинска к ширине флага города Вилючинска — 1:6.

22 апреля 2011 года, решением Думы Вилючинского городского округа № 57/10-5, рассмотрев заключение Геральдического совета при Президенте Российской Федерации от 13 апреля 2011 года № В72-2-130, предыдущее решение было признано утратившим силу и, решением решением Думы Вилючинского городского округа № 58/10-5, были утверждены новые, ныне действующие, рисунок флага и его описание:

Флаг города Вилючинска представляет собой прямоугольное полотнище синего цвета с отношением ширины к длине 2:3, в центре которого — якорь жёлтого цвета, окруженный разомкнутым вверху лавровым венком жёлтого цвета, ниже которого — два скрещённых обнаженных морских кортика жёлтого цвета.

Обоснование символики 
Голубой цвет полотнища символизирует Тихий океан, на берегах которого расположен город.

Перекрещённые кортики обозначают защиту и справедливость, воплощают отвагу, твёрдость духа, героизм, мужество и доблесть горожан, а также аллегорически говорит о роли города в деле обороноспособности страны.

Лавровый венок — символ значимости и величия Военно-Морского Флота России, форпостом которого на востоке является город Вилючинск.

Якорь символизирует морской флот и все структуры относящиеся к нему.

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, богатства, величия, справедливости и великодушия.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности.

Примечания 

Флаги с изображением якоря
Флаги с изображением меча
Флаги с изображением лавровой ветви